Palander ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Fredrik Palander (1802–1857), schwedischer Kapitän
 Kalle Palander (* 1977), finnischer Skifahrer
 Louis Palander (1842–1920), schwedischer Admiral und Polarforscher; von 1901 bis 1905 schwedischer Marineminister
 Tord Palander (1902–1972), schwedischer Wirtschaftswissenschaftler